Уи́льям Го́двин (, ;  — ) — английский журналист, политический философ и романист, драматург, один из основателей либеральной политической философии и анархизма. Муж писательницы-феминистки Мэри Уолстонкрафт, отец писательницы Мэри Шелли.

Биография 
Годвин родился 3 марта 1756 года в Уисбиче (графство Кембриджшир) в семье диссентерского проповедника. В 1773 году поступил в диссентерский колледж в Хокстоне близ Лондона, после окончания которого стал диссентерским сельским священником. В 1784 году опубликовал свои проповеди под названием «Исторические эскизы в шести проповедях». Знакомство с трудами Руссо, Гольбаха и Гельвеция окончательно расшатали его религиозные убеждения. После неудачной попытки основать школу для обучения мальчиков, безвозвратно отдался литературному труду. Вскоре начинает сотрудничать в ежемесячном политическом и историческом журнале «Английское обозрение» (). С 1786 года сотрудничал в либеральном «Новом ежегоднике» (), где вёл исторический отдел.

В 1793 году вышла книга Годвина «Исследование о политической справедливости», а в 1794 году — известный роман «Вещи как они есть, или Калеб Вильямс», в котором Годвин популяризировал мысли, высказанные им в «Исследовании о политической справедливости».

В мае 1794 года арестованы и обвинены в государственной измене члены радикально-демократического «Корреспондентского общества» Британии за пропаганду политических реформ. Обвинение поддерживал лорд-главный судья Эйр (). Опубликованная в газете анонимно статья Годвина «Беглая критика обвинения предъявленного лордом-главным судьей Эйром большому жюри присяжных» перепечатана брошюрой и распространяется по всей стране. В результате суд вынужден был уступить давлению и оправдать всех обвиняемых. После того как авторство Годвина стало известно, популярность его достигла апогея.

В июле 1796 года Годвин заключил гражданский брак с известной в то время в Англии публицисткой Мэри Уолстонкрафт, автором книги «Защита прав женщин». Когда в декабре обнаружилось, что Мэри беременна, гражданские супруги решили заключить законный брак, в который вступили в марте 1797 года. 30 августа Мэри Уолстонкрафт родила девочку, а через 12 дней умерла от родильной горячки. Годвин опубликовал её жизнеописание под названием «Биография автора книги о защите прав женщин». В том же году заканчивает работу «Исследователь: размышления о воспитании, нравах и литературе», которая побудила Мальтуса написать «Очерк о законе народонаселения». 

В 1805 году основал издательство под названием «Юношеская библиотека», которое он вел в течение двадцати лет.

Умер Годвин 7 апреля 1836 года в Лондоне.

Идеи 

Общество делится на два класса — богатых и бедных. Последние составляют 98 % населения. Бедные создают весь доход, но сами они не получают почти что ничего. Они находятся в положении вьючных животных. Почти весь продукт их труда достается ничтожному меньшинству, которое в силу этого и является богатым. Причина социального неравенства, а тем самым и нищеты — в существовании частной собственности. Необходимо уничтожить собственность и упразднить государство, покровительствующее богатым.

Произведения

Романы 
 1794 — Приключения Калеба Уильямса ()
 1799 — Сент-Леон ()
 1805 — Флитвуд ()

Пьесы 
 1798 — Воспоминания об авторе (…) Прав женщины ()
 1800 — Трагедия Антонио ()
 1803 — Жизнь Чосера ()
 1820 — О народонаселении ()
 1828 — История общественного благосостояния ()

Прочее 
 1793 — 
 1795 — Размышления о законопроектах лорда Гренвиля и г-на Питта

Сочинения в русском переводе 
 Обманутое дружество. — : Университетская типография у Ридигера и Клаудия, 1795.
 Калеб Уильямс. — М.: Гослитиздат, 1949.
 О собственности. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. (Отрывок из «Исследования о политической справедливости»)
 Сен-Леон. Повесть шестнадцатого века. — М.: Ладомир, 2003. — (Готический роман) — ISBN 5-86218-386-8

Примечания

Литература 
 Чудинов А. В. Политическая справедливость Уильяма Годвина. М.: Знание, 1990. 64 с.
 Чудинов А. В. Размышления англичан о Французской революции: Э. Бёрк, Дж. Макинтош, У. Годвин. М.: Памятники исторической мысли, 1996. 301 с.

Ссылки 

 
 
 С. А. Фейгина. Жизнь и творчество В. Годвина

Писатели Великобритании
Деятели феминизма Великобритании
Анархо-индивидуалисты
Анархисты Великобритании
Сторонники антипотребительства